

België 
 Heerestraat (Turnhout), een straat in Oud-Turnhout
 Herenstraat (Rekem), een straat in Oud-Rekem
 Heerestraat (Riemst), een straat in Riemst

Curaçao 
 Heerenstraat (Willemstad), een straat op Curaçao

Nederland

Friesland 
 Herestraat (Burum), een straat in Burum
 Heerestraat (Leeuwarden), een straat in Leeuwarden

Groningen 
 Heerestraat (Baflo), een straat in Baflo
 Herestraat (Groningen), een straat in Groningen
 Herestraat (Grijpskerk), een straat in Grijpskerk
 Heerestraat (Middelstum), een straat in Middelstum

Noord-Holland 
 Herenstraat (Amsterdam), een straat in de Nederlandse stad Amsterdam
 Korte- en Lange Herenstraat, twee straten in Haarlem

Openbaar vervoer 
 Stopplaats Heerenstraat, een stopplaats in Bussum

Utrecht 
 Herenstraat (Breukelen), een straat in Breukelen
 Herenstraat (Nieuwegein), een straat in Nieuwegein
 Herenstraat (Utrecht), een straat in de stad Utrecht

Zeeland 
 Herenstraat (Middelburg), een straat in de Nederlandse stad Middelburg
 Lijst van rijksmonumenten in Middelburg (binnenstad)/Markt, de rijksmonumenten in die straat

Zuid-Holland 
 Herenstraat (Leiden), een straat in de Nederlandse stad Leiden
 Herenstraat (Voorburg), een straat in de Nederlandse stad Voorburg

Suriname 
 Heerenstraat (Paramaribo), een straat in Suriname

Zie ook
 Herenweg (doorverwijspagina)